Torenkerk („Turmkirche“) steht für niederländische Kirchengebäude:
Torenkerk (Gapinge)
Torenkerk (Winsum)